Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y de Grecia, född 13 juni 1965 i Madrid, är infantinna av Spanien och yngsta dotter till kung Juan Carlos I av Spanien och drottning Sophia. Hon innehade tidigare titeln hertiginna av Palma de Mallorca.

Hon gifte sig den 4 oktober 1997 med handbollsspelaren Iñaki Urdangarin. Den 24 januari 2022 meddelade paret att de skulle separera.

Barn:
Juan Valentin, född 29 september 1999
Pablo Nicolas, född 6 december 2000
Miguel, född 30 april 2002
Irene, född 5 juni 2005

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

Huset Bourbon
Spanska prinsessor
Riddare av Spanska Gyllene skinnets orden
Mottagare av Karl III:s orden
Storkorset med kedja av Karl III:s orden
Mottagare av Isabella den katolskas orden
Storkorset av Isabella den katolskas orden
Mottagare av Maria-Lovisaorden
Födda 1965
Levande personer
Kvinnor